Kallavesi – lago della Finlandia.
2840 Kallavesi – asteroide